Cerchio (italienisch "Kreis") ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Cerchio (1914–1974), italienischer Drehbuchautor 

Cerchio bezeichnet die Orte
 Cerchio (Abruzzen) in der Provinz L’Aquila
 Cerchio, italienischer Name der Gemeinde Okrug (Kroatien) in der Gespanschaft Split-Dalmatien